Аніта Траверсі (1937—1991) — швейцарська співачка.
 Гаспаре Траверсі (1723—1770) — італійський художник доби пізнього бароко.

 Архіпелаг Траверсі — три невеликі незаселені острови у складі архіпелагу Південна Георгія і Південні Сандвічеві острови.